Есен Елеукен (имя при рождении — Есентугел Баймуханбетович Елеукенов; ; род. 5 декабря 1973; , Актюбинская область, Казахская ССР) — казахстанский , директор телеканала «Tamasha tv» АО «РТРК «Qazaqstan» (с 2018 года).

Биография 
Есентугел Баймуханбетулы родился 5 декабря 1973 года в Челкарском районе Актюбинской области.

В 1996 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «автоматизация технологических процессов и производств».

С 1996 по 1999 годы — стажер-исследователь кафедры «Биоэкология» Казахского химико-технологического института.

С 1998 по 2002 годы — главный редактор казахской редакции радио «Юмакс».

С 2000 по 2005 годы — инженер факультета «Искусство» Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

С 2005 по 2018 годы — президент Республиканского молодежного общественного объединения «Союз КВН Казахстана».

С 2006 по 2008 годы — руководитель спецпрограммы телеканала «КТК».

С 2018 года по настоящее время — директор телеканала «Tamasha tv» АО «РТРК «Казахстан».

Награды 
 2016 — Указом Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года награждён Орденом «Курмет».
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2017 — почётный нагрудный знак «Тіл жанашыры» за добросовестное отношение к государственному языку и большой вклад в развитие казахского языка.
 2018 — юбилейная медаль «20 лет Астане»

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Южно-Казахстанского университета